B.P. – błogosławionej pamięci – skrót na żydowskich macewach, który jest odpowiednikiem Ś.P. – świętej pamięci 
 B.P. – (ang. before present) oznacza "przed teraźniejszością" – system liczenia lat
BP – (ang. British Petroleum) – brytyjski koncern naftowy
 BP – (ang. blood pressure) – ciśnienie tętnicze krwi
 bp – (ang. base pairs) – pz, czyli pary zasad, miara długości odcinków kwasów nukleinowych
 bp – skrót słowa biskup
 BP – skrót od business plan
 BP – (lub BiP-i) – często stosowany przez skautów skrót na określenie Roberta Baden-Powella
 BP – symbol wojskowy oznaczający brygadę piechoty
 BP – skrót klubu piłkarskiego IF Brommapojkarna
 Struktura BP – krater w Libii
 Bank Pekao
 Bank Pocztowy
 Bank Polski